Флаг Бисе́ртского городского округа является символом муниципального образования «Бисертский городской округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3653.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по восходящей диагонали составной волнистой полосой (из пяти белых и четырёх синих продольных полос) на равные синюю и зелёную части, несущие жёлтые изображения лося и ели соответственно. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Нити бисера, благодаря созвучию с названием давшей округу имя реки, служат гласной эмблемой, а фигуры лося и ели символизируют природные богатство и чистоту. Лось, кроме этого, выступает символом динамики, силы и развития. Ель указывает на развитую деревообработку, а изображение её с видимыми корнями призвано указывать на уважительное отношении к традициям и истории родного края.

Примечания 

Флаги с изображением ели
Флаги с изображением лося